Perspektive steht für:

 Perspektive, Möglichkeiten der räumlich wirkenden Abbildung von Objekten auf Flächen
 Sichtweise der Wirklichkeit, siehe Perspektivismus
 Erste-Person-Perspektive, ein philosophisches Konzept
 Erzählperspektive, die Sichtweise des Erzählers in der Literatur
 Perspektive (Zeitschrift), Grazer Zeitschrift für zeitgenössische Literatur
 Perspektif, türkische Zeitschrift der Millî Görüş 
 Perspektive Bibliothek, Bibliothekszeitschrift
 Perspektiven (Album), Album von Roland Kaiser
 Perspektiven (Chor), deutscher christlicher Jugendchor

Siehe auch:
 Perspektivität
 Multiperspektivität